Hacallı – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Hacallı – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 Hacallı – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian